Ред-Клифф ():
 Ред-Клифф —  индейская резервация алгонкиноязычного народа оджибве, расположенная в штате Висконсин, США.
 Ред-Клифф — некорпоративная община на севере штата Висконсин, США.
 Ред-Клифф — город в центре штата Колорадо, США.